Паломáр — крепёжный рыболовный узел. Используют для привязывания приманок, вертлюжков, крючков. Подходит для плетёнки разных диаметров. Позволяет использовать монофил и шнур. Узел — надёжен для плетёнки из капроновой нити. На леске может развязываться, поскольку вяжут насухую. В воде коэффициент трения лески резко падает и узел развязывается. Если узел дополнить скользящим узлом с последующей заглушкой свободного конца, то узел становится полностью надёжным.

Способ завязывания 
 Вдеть сдвоенный конец лески в кольцо.
 Завязать простой узел (не затягивая).
 Перекинуть петлю через привязываемый объект.
 Затянуть узел (предварительно смочив, потянув за оба конца).
 Обрезать свободный конец, оставив 2—3 мм.

Достоинства 
 Узел — прост
 Надёжен

Недостатки 
 Может развязываться на леске

Применение

В рыболовстве 
Применяют в рыболовстве для привязывания приманок, вертлюжков, крючков.

Литература 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

Примечания

Ссылки 
 Рыболовный узел Паломар 
https://www.youtube.com/watch?v=XfjgeEGC0f4  - как завязывать Паломар

См. также 
 Список узлов

Концевые петли
Рыболовные узлы
Узлы